Valentine kan som auktorsförkortning betyda:

 Barry D. Valentine
 E.W. Valentine
 J. Manson Valentine
 David Henriques Valentine

Robotskapade auktorsförkortningar